770 steht für:
 das Jahr 770
 L 770, Landesstraße 
 Mercedes-Benz 770, deutsches Automobil

Siehe auch: